Crew est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Amanda Crew (née en 1986), actrice canadienne.
 (né en 1947), écrivain australien.
 Henry Crew (1859-1953), physicien, astronome et historien des sciences américain.

Nathaniel Crew (3e baron Crew) (1633-1721), évêque anglican d'Oxford.
 (né en 1950), éducateur américain.

Toponyme

Crew, townland du comté d'Antrim en Irlande du Nord
Crew, townland du comté de Tyrone en Irlande du Nord
, quartier à l'est de Bristol

Voir aussi
Crew de Columbus, équipe américaine de soccer

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme